Andante peut faire référence à:

Arts 
 Andante (tempo), un tempo musical modérément lent
 Andante (manga), un manga shōjo de Miho Obana
 "Andante" (chanson), une chanson de Hitomi Yaida
 Andante, Andante, une chanson de 1980 par ABBA de Super Trouper
 Andante (série télévisée), une série télévisée sud-coréenne
 "Andante" (Homeland), un épisode de Homeland
 "Andante", une chanson de Super Junior de A-Cha, un reconditionnement de Mr. Facile

Toponymes 
 Mont Andante, un sommet du Parc national de la Jacques-Cartier, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale Québec, Canada.
 Lac Andante, un plan d'eau du Parc national de la Jacques-Cartier, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Voir aussi 
 Winsome Adante, un cheval de sport britannique
 Les Andantes, un groupe de sessions féminines des années 60 pour Motown
 Andante ticket, un système de billetterie des transports publics à Porto, Portugal